Гран-при Франции 1956 года — гонка Формулы-1, состоявшаяся 1 июля 1956 года на трассе Реймс-Гу. Она стала пятым этапом чемпионата мира.

В этой гонке единственный раз в истории на старт вышел автомобиль марки Bugatti под управлением французского гонщика Мориса Трентиньяна. Автомобиль оказался неконкурентоспособным и сошел уже на 19-м круге.

Гонка 

|}

 Этот Гран-при стал первым для Альфонсо де Портаго и единственным для основателя команды «Лотус» Колина Чепмена — он разбил свой Vanwall в шпильке Thillois непосредственно перед въездом в боксы и в гонке не участвовал. Эудженио Кастеллотти впервые в карьере лидировал в гонке.
 Поул-позиция: Хуан Мануэль Фанхио — 2:23,3
 Быстрый круг: Хуан Мануэль Фанхио 2:25,8
 Круги лидирования: Питер Коллинз 15 кругов (1, 47-48, 50-61); Эудженио Кастеллотти 11 кругов (2-3, 39-46, 49); Хуан Мануэль Фанхио 35 кругов (4-38).
 Совместное использование автомобилей:
 Автомобиль № 6: Чезаре Пердиза (20 кругов) и Стирлинг Мосс (39 кругов). Они разделили два очка за пятое место.
 Автомобиль № 24: Майк Хоторн (10 кругов) и Харри Шелл (46 кругов).

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки